Miyavi — восьмой студийный альбом японского музыканта Miyavi, изданный в  году. Стал на момент выхода самым коммерчески успешным в его карьере.

Информация 
После переезда в США в 2009 году Мияви стал активно писать песни на английском языке, всё больше оставляя родной японский позади. Данный альбом практически полностью написан на английском языке; исключение составляет лишь трек «Guard You», в котором в конце есть маленький куплет на японском. В дальнейшем все новые альбомы Мияви стали англоязычными.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Японии